Едуард Дрансфельд (1883—1964) — німецький офіцер, генерал авіації.
 Хедвіг Дрансфельд (1871—1925) — німецька католицька феміністка, письменниця та член парламенту.

Дрансфельд — місто в Німеччині, розташоване в землі Нижня Саксонія. Входить до складу району Геттінген.
 Дрансфельд — об'єднання громад, розташоване в землі Нижня Саксонія. Входить до складу району Геттінген.
Німецькі прізвища